Eustazja – imię żeńskie
 Eustazja – zob. ruchy eustatyczne